Кампо ди Тренс (Фрайенфельд, , ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино-Альто-Адидже, подчиняется административному центру Больцано.

Население составляет 2460 человек (2001), плотность населения составляет 26 чел./км². Занимает площадь 95 км². Почтовый индекс — 39040. Телефонный код — 0472.

Примечания